Сон Нгок Тан (кхмер. សឺង ង៉ុកថាញ់, в'єт. Sơn Ngọc Thành (Шон Нгок Тхань); 7 грудня 1908 — 8 серпня 1977) — камбоджійський державний і політичний діяч.
 Куе Нгок Хай (в'єт. Quế Ngọc Hải, нар. 15 травня 1993) — в'єтнамський футболіст, захисник клубу «Тхеконг». 
 Данг Тхі Нгок Тхинь (в'єт. Đặng Thị Ngọc Thịnh, нар. 25 грудня 1959, Зуйчінь, провінція Куангнам, ДРВ) — в'єтнамський державний і партійний діяч, віце-президент.